Agia Galini steht für:
 Agia Galini, ein Küstenort auf Kreta
 Iris (Schiff, 1973), von 1986 bis 2002 als Agia Galini im Einsatz